Sapioris kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Sapioris, Lerdo, ort, Durango, 
 Sapiorís, ort, Durango, San Dimas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar